Personen
 Albert Baumann, Zwitsers schutter
 Alex Baumann (bobsleeër), (1985-), Zwitsers bobsleeremmer
 Alex Baumann (zwemmer), (1964-), Canadees zwemmer
 Alice Scherrer-Baumann (1947-), Zwitserse politica
 Arend Baumann (1903-1985), Duits militair
 Ashton Baumann (1993-), Canadees zwemmer
 Cornelia Baumann (1885-1971), Nederlandse schilderes en tekenares
 Dagmar Baumann (1960-), Duits-Nederlandse kunstschilderes
 Dieter Baumann (1965-), Duits atleet
 Eric Baumann (1980-), Duits wielrenner
 Frank Baumann (1975-), Duits voetballer
 Guido Baumann (1926-1992), Zwitsers journalist
 Hans Baumann (1914-1988), Duits componist, vertaler en kinderboekenschrijver
 Herbert Baumann (componist) (1925-2020), Duits componist
 Herbert Baumann (beeldhouwer) (1927-1990), Duits beeldhouwer
 Herbert Baumann (voetballer) (1964-), Zwitsers voetballer
 Hermann Baumann (1934-), Duits hoornist, muziekpedagoog en componist
 Jan Cornelis Baumann (1884-1954), Nederlands politicus
 Johannes Baumann (1874-1953), Zwitsers politicus en lid van de Bondsraad
 Konrad Baumann (1991-), Duits acteur
 Marie Dübi-Baumann (1879-1954), Zwitserse arbeidersactiviste en feministe
 Matthias Baumann (1963-), Duits ruiter
 Oliver Baumann (1990-), Duits voetbaldoelman
 Romed Baumann (1986-), Oostenrijkse alpineskiër
 Theobald Baumann (1923-1944), Duits voetballer
 Wilhelm Baumann (1912-1990), Duits handballer
Overige
 Schotten-Baumann-reactie

Achternaam